Карен Мич (Karen Jean Meech; род. 1959) — американский , специалист по планетной астрономии, а также астробиолог и педагог. Доктор философии, сотрудница  Гавайского университета.
Отмечена рядом отличий.
Особо она занимается вопросом происхождения воды на Земле.

Биография 
Окончила Университет Райса (бакалавр космической физики cum laude, 1981). В 1987 году получила степень доктора философии по планетной астрономии в Массачусетском технологическом институте. С того же 1987 года в  Гавайского университета: первоначально ассистент-астроном, с 1992 года ассоциированный астроном, с 2000 года астроном и ныне возглавляет группу по астробиологии. Глава комиссии по биоастрономии Международного астрономического союза. В 2005—2014 гг. член исполнительного комитета . Являлась соисследователем миссий НАСА Дип Импакт, , Stardust-NeXT, а также фелло Кавли НАН США (2006—2008). С Карен Мич работали  и . Изначально К. Мич занималась исследованиями комет.
Почётный член  (2001).

С 2016 года член редколлегии .

Автор более 40 рецензированных публикаций, в частности в Nature.

Награды и отличия 
 Heaps Physics Prize (1981)
 Премия Энни Кэннон Американского астрономического общества (1988)
 Премия Гарольда Юри Американского астрономического общества (1994)
 William Tylor Olcott Distinguished Service Award, AAVSO (2009)
 Regent’s Medal for Research Excellence Гавайского университета (2015)
 Учёный 2018 года, 

В 1996 году в её честь назван астероид .

Примечания

Ссылки 
 CV
 http://www.ifa.hawaii.edu/~meech/
 https://people.ifa.hawaii.edu/faculty/bio/karen-meech/
 https://www.ted.com/speakers/karen_j_meech
 http://deepimpact.umd.edu/science/bios/kmeech.html
 http://astrobiology-campus.eu/portfolio/karen-meech/
 https://www.beautifulhumans.info/dr-karen-j-meech/ (Dec 10. 2018)

Женщины-астрономы
Астробиологи
Доктора философии
Преподаватели Гавайского университета в Маноа